Oedaleops — вимерлий рід синапсидів казеазаврів з ранньої перми на південному заході США. Скам'янілості були знайдені у формації Катлер у Нью-Мексико, яка датується вольфкампським етапом ранньої перми. Усі останки належать до одного відомого виду Oedaleops campi. Oedaleops був тісно пов'язаний з Eothyris, і обидва є частиною родини Eothyrididae. Як і Eothyris, він, ймовірно, був комахоїдним.

Опис 
Oedaleops має широкий і низький череп з опуклим краєм, якщо дивитися збоку. Він має великі очні ямки та численні зуби, найбільше серед усіх казеазаврів. Він відрізняється від свого найближчого родича Eothyris тим, що має лобову кістку, яка утворює більшу частину верхнього краю орбіти. У Едалеопа відсутні збільшені іклоподібні зуби та тупа морда Еотиріса.

Оскільки хвостові кістки невідомі, загальна довжина тіла Едалеопса невідома. Довжину спинного хребта (довжину хребців, що утворюють спину) можна оцінити приблизно в 20 сантиметрів на основі довжини окремих спинних хребців у Oedaleops і кількості спинних хребців, присутніх у споріднених синапсидах. Якщо додати довжину черепа, то довжина тіла від кінчика черепа до стегон становить 25 сантиметрів. Як і інші ранні синапсиди, Едалеопс, ймовірно, мав розпростерті кінцівки та тіло, розташоване низько до землі. Передня частина тіла могла бути трохи піднята над рівнем стегон.

Систематика 
Нижче наведено кладограму з філогенетичного аналізу Sumida et al. (2013)::

Примітки 

Роди тварин
Фауна пермського періоду